HDA est un sigle qui peut désigner :
 High-density-amourphous (en français, glace amorphe de haute densité), un type de glace d'eau obtenu à haute pression ;
 Helicase-dependent amplification (en français, amplification hélicase-dépendante), une méthode d'amplification in vitro de l’ADN.